Doug Lewis puede referirse a las siguientes personas:

 Doug Lewis (esquiador), esquiador alpino estadounidense;
 Doug Lewis (taekwondo), practicante de taekwondo estadounidense.